Third Avenue Historic District ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Third Avenue Historic District (Kansas), ID-Nr. 02000721
 Third Avenue Historic District (Door County, Wisconsin), ID-Nr. 83004282
 Third Avenue Historic District (Kenosha County, Wisconsin), ID-Nr. 88002022